Натуральне число 1169
 1169 рік до нашої ери
 1169 рік нашої ери